Каменное — деревня в Граховском районе Удмуртии.

Административный центр Каменского сельского поселения.

История 
По итогам десятой ревизии в 1859 году в 23 дворах казённой починка Каменный при ключе Каменном проживало 300 жителей.

До 1921 года деревня входила в состав Граховской волости Елабужского уезда (с 1921 года — Можгинского). С 1924 года деревня входит в состав Граховского сельсовета, с небольшим перерывом между 1925 и 1932 годами, когда существовал самостоятельный Каменский сельсовет. В результате реформы местного самоуправления 2004 года, Граховский сельсовет был разукрупнён и в восточной его части образовано Каменское сельское поселение с административным центром в деревне Каменное.

Объекты социальной сферы 
 Каменская начальная школа
 Каменский детский сад
 Каменский фельдшерско-акушерский пункт
 Каменский сельский дом культуры
 Каменский филиал центральной библиотечной системы

Улицы 
 Клубная улица
 Колхозная улица
 Кооперативная улица
 Молодёжная улица
 Морозова улица
 Нагорная улица
 Новая улица
 Советская улица
 Школьная улица

Примечания 

Населённые пункты Граховского района